Die IV. Weltmeisterschaft im Skibergsteigen 2008 wurde vom 23. bis 29. Februar 2008 in Portes du Soleil, Schweiz, ausgetragen. Organisator war der International Council for Ski Mountaineering Competitions (ISMC) der Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA). Erstmals wurde bei der IV. Durchführung auch die sogenannte Langdistanz als Disziplin hinzugenommen. Teilgenommen haben rund 450 Skibergsteiger der Nationalkader aus insgesamt 29 Nationen.

Ablauf 
Nach ersten Briefings zur Veranstaltung fand am 23. Februar 2008 abends die Eröffnungszeremonie und die Vorstellung der teilnehmenden Nationen in der Eishalle von Champery statt. Am 24. Februar wurde das Einzelrennen im Skibergsteigen für Damen und Herren der Altersklassen „Senioren“ und „Junioren“ ausgetragen. Am 25. Februar folgte das Staffelrennen in Vier-Staffeln und am 26. Februar der Teamwettbewerb. Nach einem Ruhetag für die Läufer wurde am 28. Februar das Vertical Race und am letzten WM-Tag das Einzelrennen über die Langdistanz ausgetragen. Am 29. Februar fand im Anschluss an die Preisverleihung für die Langdistanz die Schlusszeremonie mit Einmarsch der Athleten statt.

Ergebnisse

Nationengesamtwertung nach Punkten und Medaillenspiegel 
(gewertet ohne Landistanz-Einzellauf; alle Altersklassen)

Skibergsteigen Einzelrennen 
Das Single-Race für fand am 24. Februar 2008 in Valerette statt. Gestartet wurde in Les Cerniers/Monthey. Die Höhendifferenz für Aufstieg und Abfahrt betrug +/- 1650 m. Bei entsprechendem Ergebnis wurden Teilnehmer der Altersklasse „Espoirs“ bei den „Senioren“ mitgewertet.

Übersicht der jeweils 10 besten Teilnehmer:

Skibergsteigen Staffel 
Das Staffelrennen fand am 25. Februar 2008 mit anschließender Preisverleihung in Morgins statt. Gelaufen wurde in Vierer-Staffel-Teams. Die Höhendifferenz für den Aufstieg betrug für die Einzelläufer der „Senioren“-Klasse + 260 m. Den Staffelmannschaft gehörten teilweise auch Läufer der Altersklasse „Espoirs“ an.

Übersicht der jeweils 10 besten Staffelteams:

Skibergsteigen Team 
Das Mannschaftsrennen fand am 26. Februar 2008 in Pointe de l’Au für die „Senioren“ statt. Die Höhendifferenz für den Aufstieg betrug + 1940 m und bei der Abfahrt - 2125 m. Zum Teil gehörten den Teams auch Skibergsteiger aus der Altersklasse der „Espoirs“ an.

Übersicht der jeweils 10 besten Teilnehmerteams:

Vertical Race 
Das Vertical Race wurde am 28. Februar 2008 für alle Altersklassen ausgetragen. Die Höhendifferenz für den Aufstieg betrug für die Einzelläufer der „Senioren“-Klasse + 870 m. Bei den Senioren nahmen auch Angehörige der Altersklasse „Espoirs“ teil.

Übersicht der jeweils 10 besten Teilnehmer:

Skibergsteigen Langdistanz Einzel 
Erstmals wurde im Rahmen der Weltmeisterschaft Skibergsteigen die Disziplin Langdistanz Einzel am letzten Tag der Weltmeisterschaft ausgetragen. Die Höhendifferenz für Aufstieg und Abfahrt betrug bei den Herren +/- 3200 m, bei den Damen für den Aufstieg + 2500 m und bei der Abfahrt - 2700 m.

Übersicht der jeweils 10 besten Teilnehmer:

Kombinationswertungen der Teilnehmer 
Für die Kombinationswertung für Einzelteilnehmer wurden die Ergebnisse der Disziplinen Einzel, Team und Vertical Race herangezogen.

Übersicht der jeweils 10 besten Teilnehmer:

Weblinks 
 World Championship 2008 (englisch), Einzelheiten zur WM 2008
 Video zum Single-Race der WM 2008, mountains2b.com
 Der Rückblick auf das Winterhighlight der Skibergsteiger! (mit Schwerpunkt Deutschland und Österreich), www.mountains2b.com, 3. März 2008.

Einzelnachweise 

2008
Sportveranstaltung 2008
Sportveranstaltung im Kanton Wallis